Sudburg steht für:
 Sudburg (Goslar), eine abgegangene Burganlage bei Goslar

Südburg steht für:
 Südburg (Ḫattuša), ein Baukomplex in der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša in der Türkei

Siehe auch:
 Sudenburg
 Suderburg